Rachling ist der Name folgender Orte:

 Rachling (Gemeinde Steinerkirchen), Ortsteil von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Rachling (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark